Buhé ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Buhé (1912–1996), deutscher Ingenieur, Gitarrist und Komponist
 Thomas Buhé (1920–2015), deutscher Jazzgitarrist und Pädagoge